Typ 16 (auch Type 16 oder Typ XVI) steht für
 Gordini Type 16, ein sehr leichter Rennwagen
 Peugeot Typ 16, ein Automodell des französischen Automobilherstellers Peugeot
 Kriegsspitze Typ 16, ein Pfeilspitzentyp
 LAWA-Typ 16 (Kiesgeprägter Tieflandbach), ein Fließgewässertyp